Волевачи:

 Волевачи — старинный русский дворянский род.
 Волевачи — село в Козелецком районе Черниговской области Украины.